Kałki peut désigner :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Lubusz
 Kałki, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Kałki, village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kałki, village